Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 230e régiment d'artillerie
230e régiment d'infanterie
230e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires